Andilly kan avse fyra kommuner i Frankrike:

 Andilly, Charente-Maritime – i Charente-Maritime
 Andilly, Meurthe-et-Moselle – i Meurthe-et-Moselle
 Andilly, Haute-Savoie – i Haute-Savoie
 Andilly, Val-d'Oise – i Val-d'Oise